Pottusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pottusaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 
 Pottusaari (ö i Lappland, Rovaniemi), 
 Pottusaari (ö i Lappland, Norra Lappland), 

Robotskapade Finlandförgreningar